Toma de Guadalajara puede referirse a:
Cualquiera de los episodios históricos en que se ha tomado alguna de las ciudades llamadas Guadalajara.

Guadalajara de España
Reconquista de Guadalajara (hacia 1085, véase Guadalajara (España)#Conquista castellana.
Toma de Guadalajara (1460), por Enrique IV de Castilla en la Guerra Civil Castellana (véase Alcázar Real de Guadalajara).
Toma de Guadalajara (1706) y Toma de Guadalajara (1711), por las tropas austracistas en la Guerra de Sucesión Española. En ambas ocasiones se produjeron saqueos.
Toma de Guadalajara (1809) en varias ocasiones, por las tropas napoleónicas y por los guerrilleros de El Empecinado, durante la Guerra de Independencia española. También se produjeron saqueos.
Durante la guerra civil española no llegó a tomarse la ciudad de Guadalajara en la llamada Batalla de Guadalajara (1937).

Guadalajara de México
Toma de Guadalajara (1810)
Toma de Guadalajara de 1858
Toma de Guadalajara (1864)
Toma de Guadalajara (1867)

Véase también
 Batalla de Guadalajara (España)
 Batalla de Guadalajara (México)

Notas